ECTS — аббревиатура
 European Computer Trade Show (Европейская компьютерная выставка) — ежегодное европейское мероприятие, посвящённое IT-индустрии
 European Credit Transfer and Accumulation System (Европейская система перевода и накопления кредитов) — общеевропейская система учёта учебной работы студентов